Kuckucksturm ist der Name folgender Türme:
 Kuckucksturm, volksmündliche Bezeichnung des Leuchtturms Quermarkenfeuer Düne auf der Insel Borkum, Landkreis Leer, Niedersachsen
 Kuckucksturm (Bornheim), Weinbergs- und Aussichtsturm in der Gemeinde Bornheim (Rheinhessen), Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz